Город Гай — административно-территориальная единица в составе Оренбургской области (соответствует виду город областного значения).

Административный центр — город Гай.

С точки зрения муниципального устройства на территории города Гая и Гайского района образован Гайский городской округ.

До 1 января 2016 года в границах города Гая и подчинённого населённого пункта существовал городской округ город Гай.

Состав 

В состав административно-территориальной единицы город Гай входят сам город Гай и посёлок Калиновка, образующий Калиновский поссовет.

Примечания 

Административные единицы по алфавиту
Оренбургская область
Гай